Аббревиатура CNL может означать
 CNL — христианский телеканал
 Compute Node Linux — среда исполнения, предназначенная для вычислительных узлов суперкомпьютеров Cray
 Controlled Natural Language — ограниченная версия естественного языка, созданная для выполнения определённых задач
 CNL — код для обозначения семейства каннеловых растений